Daniel Fishman (1961) – scrittore e saggista italiano
Hal Fishman (1931-2007) – giornalista e conduttore televisivo statunitense
Jon Fishman (1965) – batterista statunitense
Michael Fishman (1981) – attore statunitense.
Peter Fishman (1955) – scultore e pittore russo